Магомед Ибрагимович Магомедов (род. 14 февраля 1958, с. Урада, Шамильский район, Дагестанская АССР, СССР) — советский борец вольного стиля, чемпион СССР, 4-кратный чемпион Европы (1980, 1981, 1983 и 1984 годов) в тяжёлом весе, победитель Универсиад 1973 и 1977 годов, обладатель Кубка мира.

Личная жизнь 
Окончил Дагестанский государственный педагогический университет. Выступал за «Динамо» (Махачкала). По национальности аварец. Ветеран афганской войны. Проректор по воспитательной и социальной работе ДГПУ. Вице-президент клуба «Боец», вице-президент Федерации борьбы Дагестана. Обладатель государственной награды ЦК ВЛКСМ «Спортивная доблесть», кавалер ордена «Знак почёта» (1984).

Достижения 
 Обладатель Кубка мира 1982 года.
 Чемпион Европы 1980, 1981, 1983, 1984 годов.
 Чемпион СССР 1984 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Касумова Р. Дагестанцы — звезды вольной борьбы. Мх.: Юпитер, 1999, с. 119—120.
 Профиль на сайте федерации спортивной борьбы Дагестана

Выпускники Дагестанского педагогического университета
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Чемпионы СССР по вольной борьбе
Борцы тяжёлого веса
Обладатели Кубка мира по борьбе
Участники Афганской войны (1979—1989)
Депутаты Народного собрания Дагестана